La Toyota Crown RS était une voiture de luxe produite par Toyota de 1955 à 1961. Environ 30 000 unités du véhicule ont été produites et vendues et c'était la première Toyota à être importée aux États-Unis. Il a remplacé la Toyota RH Super. Le véhicule n'a été remplacé par rien directement.

RS Crown